Introduction to Destruction первый DVD с концертом группы Sum 41, был выпущен в 2002 году. Концерт был записан в Лондоне,  28 сентября 2001 года.

Содержание диска

Список песен концерта 
 «Motivation»
 «Nothing On My Back»
 «Makes No Difference»
 «Rhythms»
 «In Too Deep»
 «All She’s Got»
 «Handle This»
 «Machine Gun»
 «Crazy Amanda Bunkface»
 «It's What We're All About»
 «Fat Lip»

Клипы 
 Makes No Difference Home Made Version
 Makes No Difference b-rad Version
 Fat lip/pain for pleasure
 In too Deep
 Motivation

Разные сцены 
Со съёмок клипов:
 Fat Lip
 In too Deep
 Motivation Mini-films

Фильмы снятые группой:
 Texas tighty-whitey Cowboy
 Econoline dance club
 Figgs and berta
 The Big Kibosh
 Wise guys

Бонусные ролики 
 SUM 41
 Pizza Heist
 Campus Invasion
 Going going gonorrhea
 Half Hour of Power tv spot
 Tour bus footage the guys shot

Альбомы Sum 41
Фильмы на английском языке